Асемблер може да означава:
 Асемблер – програма, която създава обектен код
 Асемблерен език